«Американщина» — третий студийный альбом российского рэпера Карандаша, выпущенный в 2006 году.

Запись 
Запись альбома происходила в Нижнем Новгороде на студии «New Tone Studio». По причине того, что звукорежиссёр запил, запись альбома продолжилась при участии Шамана. Все последующие альбомы записывались на студии Шамана «Квазар-Музыка».

Критика 
По мнению Александра Горбачёва, Американщина — «один из лучших альбомов эпохи подъёма русского хип-хоп-мейнстрима: отменно спродюсированный, здорово придуманный, ироничный, остроумно высмеивающий накопившиеся штампы жанра — и предлагающий разумные им альтернативы». Алексей Мажаев в своей рецензии в журнале Play пишет о беззлобности «подколок» Карандаша в адрес прочих рэп-исполнителей: «к суровой необходимости забить ногами и рифмами „Касту“, Серёгу и Тимати Карандаш относится с несвойственной коллегам иронией». Музыкант, по словам критика, производит впечатление образованного человека с широким кругозором и хорошим чувством юмора. Альбом получает оценку 4 из 5, а среди лучших песен альбома выделяются «Американщина», «Не пытайся быть мной», «Критики» и «Баста, карапузики!».

Резюмируя вышедшую в 2012 году вторую часть альбома — альбом «Американщина 2» — Николай Редькин пишет, что идея читать рэп «на злобу дня» в долгосрочной перспективе не оправдывает себя — приходится напрягать память, чтобы вспомнить, о каких событиях идёт речь: «Какой бы хорошей ни казалась первая „Американщина“, слушать её сегодня получается с трудом». Тем не менее, та же концепция была использована на новом альбоме.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 
 «Американщина» на сайте Яндекс.Музыка

Альбомы Карандаша
Альбомы Rap Recordz
Альбомы лейбла «Монолит Рекордс»